У́лица Григо́рьева — улицы в городах Российской Федерации, названные в честь разных людей с фамилией Григорьев.

 Улица Григорьева — улица в Саратове, названная в честь прокурора Евгения Григорьева;
 Улица Григорьева — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург), названная в честь Героя Советского Союза Григория Григорьева;
 Улица Григорьева — улица в Томске, названная в честь большевика-подпольщика Иннокентия Григорьева.
  — улица в Ялте.

См. также 
 Улица Печатника Григорьева — улица в Санкт-Петербурге.

Примечания